Fritter steht für

 den Fritter-Gletscher, einen Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 die in Österreich umgangssprachliche Bezeichnung für Fritteuse
 den Kohärer, einen historischen Detektor für Radiowellen